En Pologne, Kartno peut désigner :

 Kartno, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Kartno, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.